Pillwein ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Pillwein (1779–1847), österreichischer Jurist und Landeskundler
 Erich Pillwein (1919–2018), deutscher Zahnarzt und zahnärztlicher Funktionär